Ле-Вів'є́-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 55 км на північ від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 447 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1047,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Вів'є-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Вів'є-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен